Aita poate fi:

 Râul Aita, curs de apă, afluent al râului Olt
 Aita Mare, Covasna, comună din județul Covasna
 Aita Medie, Covasna, localitate în județul Covasna
 Aita Seacă, Covasna, localitate în județul Covasna
 Asociația Internațională de Transport Aerian, AITA (în engleză International Air Transport Association, IATA)
 Vincenzo Aita, om politic italian